Film & muziek
Logan (Britse band)
Logan (film), een Amerikaanse film gebaseerd op het personage Wolverine

Geografie
Logan (Australië), de plaats Logan City in Queensland, Australië
Logan (Iowa)
Logan (Kansas)
Logan (New Mexico)
Logan (Ohio)
Logan (Utah)
Logan (West Virginia)
Mount Logan, met 5959 meter de hoogste berg van Canada

Personen
Brooke Logan, personage uit de tv-serie The Bold and the Beautiful
Devin Logan, Amerikaans freestyleskiester
Johnny Logan, Iers zanger
Logan Bailly, Belgisch voetballer
William Edmond Logan, Canadees geoloog

Vervoer
Dacia Logan, een type auto van Dacia
Logan (automerk) een Amerikaans automerk, geproduceerd van 1905 tot 1908
Logan International, de internationale luchthaven van Boston in de Verenigde Staten